

Geografia 
 Eup – comune dell'Alta Garonna (Francia)

Sigle 
 Enterprise Unified Process – estensione del Rational Unified Process, modello di sviluppo del software di tipo iterativo
 Energy-using Products è il nome comunemente usato per la Direttiva Quadro dell'Unione Europea 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia